Klingenfeld ist der Name von
Emma Klingenfeld, (1848–1935), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
Weiteres:
Klingenfeld (Winterschneidbach), Flur